Pitambara är ett släkte av insekter. Pitambara ingår i familjen Lophopidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Halvvingar
Pitambara